Die COVID-19-Pandemie in Sierra Leone tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Bereits am 25. März 2020, noch bevor der erste Fall in Sierra Leone bestätigt wurde, erklärte die Regierung den Ausnahmezustand im Land für 12 Monate.

Am 31. März 2020 wurde vom Präsident von Sierra Leone die erste COVID-19-Erkrankung im Land bestätigt. Es handelte sich um einen Mann, der am 16. März aus Frankreich angereist war und seitdem isoliert wurde. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am 1. April 2020 auf.

Nachdem sich ein Insasse im Zentralgefängnis Freetown mit SARS-COV-2 infiziert hatte, kam es am 29. April 2020 zu einem Gefängnisaufstand und einem Brand, den die Haftinsassen gelegt hatten. Einige dutzend der ca. 1400 Insassen starben. Bei dem Brand wurden alle Haftunterlagen vernichtet. Der Aufstand wurde durch die Sierra Leone Armed Forces beendet.

Die Einreisemöglichkeiten in das Land wurden in der Folge eingeschränkt und religiöse Versammlungen verboten. Die Regierung verkündete nach Auftreten eines zweiten Falles eine dreitägige Ausgangssperre. Diese begann in der Nacht vom 4. auf den 5. April. Mediziner forderten jedoch eine Dauer von 14 Tagen.

Die Weltbank kündigte Anfang April 2020 einen Zuschuss von 7,5 Millionen US-Dollar an, um Sierra Leone bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen.

Der erste COVID-19-bedingte Todesfall im Land ereignete sich am 23. April 2020. Dieser Todesfall tauchte am 23. April 2020 auch erstmals im WHO-Situationsbericht auf. Bis zum 25. April 2020 wurden von der WHO 82 COVID-19-Erkrankungen und drei COVID-19-bedingte Todesfälle in Sierra Leone bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Sierra Leone wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Siehe auch 
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Sierra Leone
Gesundheit (Sierra Leone)
Geschichte (Sierra Leone)